Комчен има више значења:

 Комчен (Опелчен), насеље у савезној држави Кампече у Мексику
 Комчен (Фелипе Кариљо Пуерто), насеље у савезној држави Кинтана Ро у Мексику
 Комчен (Мерида), насеље у савезној држави Јукатан у Мексику
 Комчен (Зукакаб), насеље у савезној држави Јукатан у Мексику